

Sens et origine du nom 
Nikita est un prénom d'origine grecque (Νικήτας, Nicétas) et signifie Victorieux. Nikita est une forme slave. Bien qu'il soit plus courant pour les hommes que pour les femmes, Nikita est un prénom mixte.  russe.
En dehors des pays slaves, Nikita est majoritairement un prénom féminin. Il peut également s'écrire Nichita.

Variantes 
 français : Nizier ou Nicétas
 grec : Νικήτας (Nikitas)
 russe : Никита (Nikita)

Popularité du nom 
Utilisé en France au Moyen Âge, le nom n'est plus guère en usage que dans les langues slaves (très en usage en Russie).

Nikita comme nom de personne ou prénom

Saints 
 Nicétas le Goth (+ vers 372), mégalomartyr (fête le 15 septembre).
 Nicétas de Rémésiana (), évêque, auteur supposé du Te Deum (fête le 24 juin).
 Nizier de Lyon, évêque (fête le 2 avril).
 Nizier de Trèves, évêque (fête le 5 décembre).

Prénom  
 Nikita Minine (1605-81), patriarche de l'Église orthodoxe russe de 1652 à 1658 sous le nom de Nikon
 Nikita Demidoff (1656-1725), armurier russe de Pierre le Grand
 Nikita Akinfievitch Demidoff (1724-89), industriel et mécène russe
 Nikita Khrouchtchev (1894-1971), dirigeant soviétique russo-ukrainien
 Nikita Alexandrovitch de Russie (1900-74), prince russe
 Nikita Magaloff (1912-95), pianiste russe
 Nikita Nikitich de Russie (1923-2007), historien et prince de Russie
 Nikita Mandryka (1940-2021), dessinateur franco-russe
 Nikita Mikhalkov (né en 1945), cinéaste, acteur et producteur russe
 Nikita Djigourda (né en 1961), acteur de cinéma et chanteur russe
 Nikita Alekseïev (né en 1981), hockeyeur sur glace russe
 Nikita Krioukov (né en 1985), skieur de fond russe
 Nikita Nikitine (né en 1986), hockeyeur sur glace russe
 Nikita Lobintsev (né en 1988), nageur russe
 Nikita Novikov (né en 1989), coureur cycliste russe
 Nikita Filatov (né en 1990), hockeyeur sur glace russe
 Nikita Katsalapov (né en 1991), danseur sur glace
 Nikita Anishchenkov (né en 1992), athlète russe spécialiste du saut en hauteur
 Nikita Parris (née en 1994), footballeuse anglaise

Personnages de fiction et œuvres d'art 

 Nikita, un film français réalisé par Luc Besson de 1990.
 La Femme Nikita, une série télévisée canadienne des années 1990.
 Nikita, une série télévisée américaine de 2010.

Musique 
 Nikita, titre d'une chanson d'Elton John.
 NikitA, un groupe ukrainien de musique pop.

Toponyme 
 Nikita, petite ville de Crimée, près de Yalta (Ukraine),

Notes et références 

Prénom russe
Homonymie de prénom
Homonymie de titre

cs:Nikita
cv:Никита
fi:Nikita
la:Nicetas